

Primeira Liga

Narrativa

Classificação 

Futebol de 1988 em Portugal
Futebol de 1989 em Portugal
Campeonato Português de Futebol